Záluží può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Záluží – comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Záluží – comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem